Баклановка — село в Абдулинском городском округе Оренбургской области.

География 
Село расположено в северо-западной части области, в лесостепной зоне, в пределах южной окраины Бугульминско-Белебеевской возвышенности, недалеко от центра городского округа — Абдулино.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с суровой зимой (морозы ниже −30 °C) и жарким летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 19-22 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 420 мм. Около 60—70 % годового количества осадков выпадает в течение тёплого периода. Снежный покров держится в среднем около 150 дней в году.
Часовой пояс

История 
К 2010 году село Баклановка возглавляло Баклановский сельсовет.

До 1 января 2016 года село входило в состав Старошалтинского сельсовета.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 233  чел.

Примечания 

Населённые пункты Абдулинского городского округа